Steaua București kan avse
CSA Steaua București - en multisportklubb från Bukarest, Rumänien
FCSB - en fotbollsklubb från Bukarest, Rumänien